Hostert (Niederanven), Luxemburgse plaats in het kanton Luxemburg
 Hostert (Rambrouch), Luxemburgse plaats in het kanton Redange
 Hostert (Duitsland), een Duitse plaats in Schwalmtal, Noordrijn-Westfalen